Geißenbach ist ein Gewässername:

 Geißenbach, rechter Zufluss des Sahrbachs vor Houverath, Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Geißenbach (Enns), rechter Zufluss der Enns nach Gesäuseeingang, Markt Admont, Bezirk Liezen, Steiermark
 Geißenbach (Kanzelbach) oder Geisenbach, linker Zufluss des Kanzelbachs in Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gaisbach
 Geisbach
 Geisenbach
 Geißbach
 Geißklingenbach